Альберік I (†бл. 925), герцог Сполетський лангобардського походження. Був пажем Гі III у 889. Став герцогом після вбивства Гі IV.

Біографія 
Разом із королем Італії Беренгаром I воював з угорцями у 899 або 900. Об'єднався зі своїм сусідом маркграфом Тосканським Адальбертом II проти папи Римського Сергія III. Вони блокували дорогу до Рима, щоб перешкодити коронації Беренгара імператором у 906 або 907.

Його союз сім'єю Крещенці, які були графами Тускулумськими був дуже вдалим. Завдяки своєму одруженню з Марозією, дочкою Феодори і Феофілакта I Тускулумського, отримав титул римського патриція.

Проте відомішим Альберік був як один із лідерів християнської ліги, яка перемогла сарацинів у битві біля Гарільяно у червні 915. Після цієї битви Альберік отримав титул римського консула.

Пізніше став тираном Рима, за що римляни і папа вигнали його. Убитий в Орте між 924 і 926. Разом з Марозією мав сина Альберіка, який пізніше став римським князем.

Родовід

Джерела 

Сполетські герцоги
Правителі Європи IX століття